O Grande Prêmio da Espanha de 1993 foi a quarta etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 30 a 2 de Maio nos 4.428 km do Circuito Permanente de Jerez.

500 cc

Espanha
1993
Desporto na Espanha em 1993